Узбек Константин Минович — советский и украинский ученый, доктор философских наук, профессор. 

Член Донецкого отделения НОШ. Заслуженный работник Высшей школы Украины 

Круг научных интересов: исследование становления античной математики, оценки ее влияния на философию средневековья и Нового времени.

Творчество 
 Узбек Константин Минович. Античная математика и становление системных основ философского рационализма: дис... д-ра филос. наук: 09.00.09 / Институт философии им. Г.С.Сковороды НАН Украины. — К., 2005. — 39с.
 К.М.Узбек, А.К.Щетинина. Рефлексия античности в современной науке и философии. Донецк: Восточный издательский дом, 2010. - 212 с.
 К.М.Узбек. "Фрагменты построения античной науки, философии и культуры. Донецк: Восточный издательский дом, 2010. - 234 с.
 Узбек, Константин Минович. Развитие рациональности в античной математике и философии [Текст] : монография / К.М. Узбек ; Донецк. гос. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. - Донецк : [б. ы.], 2003. - 368 с. - ISBN 966-7634-77-9

Интернет-ресурсы 
 Узбек Константин Минович. Фото.

Примечания 

Философы Украины
Персоналии:Донецк
Персоналии по алфавиту